Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1978 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Virginia Wade. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Chris Evert, das Navrátilová in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1978